Citrus limetta,  считающийся сортом Лимонa, C. limon 'Limetta',  - это разновидность цитрусовых, широко известная как мусами, сладкий лайм, сладкий лимон  . из сладких лимонов .  это гибрид  между цитроном ( Citrus medica ) и померанец ( Citrus × aurantium ). 

Он произрастает в Ирана , а также в Средиземноморском бассейне .

 В Иране это называется лиму ширин (  , что в переводе с персидского означает «сладкий лимон»). Его сок широко используется по всему Ирану осенью и зимой как средство от простуды и гриппа.
 В Индии его обычно называют , mosambi или musambi на хинди (  или  ),  Мусамми (ਮੁਸੰਮੀ) в пенджаби, Мосамби (मोसंबी) в маратхи, мусуми или мушумби Лебу (মৌসুমী বা মুসুম্বি লেবু লেবু লেবু) у бенгальских, сатукуди или сатукоди (  ) на тамильском, мусаби (  ) на каннаде, баттайи (  ) на телугу, чиникая (  ) в Rayalaseema и musambi (  ) на малаялам .
 В Бангладеш его называют мусаби или мосамби (  , на бенгали ).
 По- непальски это называется маусам .
 В Пакистане его обычно называют мусами (  , на урду и пенджаби).
 В Синде он известен как мосами .
 Среди иракских армян это называется нуми (  ).
 Во Франции его иногда называют бергамотом ; его не следует путать с Citrus bergamia, настоящим бергамотом (цитрус)
 В Доминиканской Республике его называют limón dulce, lima dulce, dulce limata или limettioides dulces из-за сладости этих двух цитрусовых. 

Этот фрукт отличается от палестинского сладкого лайма  и от обычные лаймов, лайм. Однако геномный анализ показал, что он очень похож на Rhobs el Arsa, и оба они, вероятно, представляют собой потомство различных скрещиваний одних и тех же цитрусовых. 

Южноазиатские сорта возникли в Мозамбике и были завезены в Азию португальцами. Общее название musambi и его варианты восходят к Мозамбику.

Описание 

C. limetta — небольшое дерево до  в высоту, с \ ветвями и относительно гладкой коричневато-серой корой. У него многочисленные шипы, 15—17 мм долготой. Черешки узко, но отчетливо крылатые,  долготой. Листья сложные, с заостренными листочками  длинные и  широкий. Цветки белые,  широкий. Плоды овальные, зеленые, при созревании становятся желтыми, с зеленоватой мякотью. Сердцевина белая и около  толстый. Несмотря на название сладкий лайм, по внешнему виду плод больше похож на  апельсин.

C. limetta растет в тропическом и субтропическом климате. Он начинает плодоносить в возрасте 5–7 лет, пик продуктивности приходится на 10–20 лет. Размножается семенами .

Вкус 

Как следует из названия, сладкий лайм имеет сладкий и мягкий вкус, но сохраняет аромат лайма. Вкус лайма быстро меняется при контакте с воздухом и через несколько минут становится горьким. , но если выпить вскоре после того, как выпили сок, вкус будет сладким. Вкус немного более , чем у большинства цитрусовых, из-за отсутствия кислотности. Его можно сравнить с лимонад зделан из лаймов и помело .

Использование 
Сладкий лайм подается в виде сока Это самый распространенный цитрусовый сок на Индийском субконтиненте . Сок обычно продается в х ларьках.

Как и большинство цитрусовых, этот фрукт богат витамином С, обеспечивающим 50 мг на 100 г порции и антиоксидантов.  В Иране он популярен как домашнее средство для лечения гриппа и простуды .

Дерево используется как в декоративных целях, так и на привой .

Проверка на спелость 
Как и большинство цитрусовых, сладкие лаймы не созревают на дереве, и их необходимо собирать, когда они полностью созреют. На это указывает его размер теннисного мяча. Аккуратно поцарапайте поверхность сладкого лайма: если его масло растекается по ногтям, значит, он созрел. Самые сочные плоды кажутся тяжелыми для своего размера.

Недозрелые плоды кажутся легкими для своего размера и твердыми с терпкой мякотью. Перезревшие плоды тусклые и сморщенные, с сухой губчатой кожицей. Избегайте фруктов с коричневато-желтым оттенком.

Хранилище 
Сладкие лаймы хранятся свежими до двух недель при комнатной температуре и от четырех до восьми недель в холодильнике. Замороженный сок хранится до шести месяцев. Можно заморозить ломтики фруктов, хотя содержание лимонина может привести к тому, что мякоть со временем станет горькой на вкус. Этого можно избежать, погрузив ломтики в сладкий сироп в герметичной стеклянной банке.

Примечания 

Цитрусовые